Sieberth ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Sieberth (* 1978), österreichische Politikerin (GRÜNE), Salzburger Landtagsabgeordnete
 Gunter Sieberth (* 1965), deutscher Oboist